Łódź Kaliska bezeichnet:

 Łódź Kaliska (Kunstgruppe), eine polnische Künstlergruppe
 Bahnhof Łódź Kaliska, einen Bahnhof in Łódź